Placothuria är ett släkte av sjögurkor. Placothuria ingår i familjen Placothuriidae. 

Placothuria är enda släktet i familjen Placothuriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjögurkor
Placothuria